Артур и минипуты:

 Артур и минипуты (игра)
 Артур и минипуты (книга)
 Артур и минипуты (фильм)